Buslijn 57 (Amsterdam)
Buslijn 57 (Kranenburg-Nijmegen)
Buslijn 57 (Leiden-Nieuw Vennep)
Buslijn 57 (Maastricht-Gulpen)
Buslijn 57 (Middelburg-Vlissingen)
Buslijn 57 (Vlaardingen)